Juan Delgado, calciatore uruguaiano
 Juan Antonio Delgado Baeza, calciatore cileno
 Juan Delgado Martínez, calciatore uruguaiano, nato nel 1994
 Juan Ángel Delgado, calciatore honduregno